Verlagswesen steht für:

 einen wirtschaftlichen Sektor der Medienunternehmen, welche Werke aus Literatur, Wissenschaft etc. verbreiten, siehe Verlag
 eine sich seit dem 14. Jahrhundert herausbildende Form der dezentralen Produktion, siehe Verlagssystem